Никола́й Федоре́нко:
 Федоренко, Николай Васильевич (1910—1972) — российский учёный в области атомной физики, лауреат Ленинской премии.
 Федоренко, Николай Владимирович (1907—1994) — Герой Советского Союза, лётчик, главный штурман 3-го бомбардировочного авиационного корпуса.
 Федоренко, Николай Григорьевич (1921—2006) — генерал-майор госбезопасности.
 Федоренко, Николай Иванович (род. 1955) — советский футболист и украинский тренер.
 Федоренко, Николай Прокофьевич (1917—2006) — советский экономист, академик АН СССР, первый директор ЦЭМИ АН СССР.
 Федоренко, Николай Трофимович (1912—2000) — филолог-востоковед, государственный и общественный деятель, профессор, член-корреспондент АН СССР.